Пегий водяной тиранн (Fluvicola pica) — вид птиц из семейства тиранновых.

Распространение 
Распространён в Южной Америке. Обитает в тропиках от Панамы и Тринидада на севере до Боливии и Аргентины на юге.

Живёт в заболоченных саваннах и на опушках мангровых болот.

Описание 
Длина тела 13,5 см, вес 13 г. Взрослые особи в основном белые, с чёрным оперением шеи и затылка, спины, крыльев и хвоста. Самки похожи на самцов, при этом у самок чёрный цвет может быть смешан с коричневым, а у молодых особей в коричневый цвет окрашены те части тела, что являются чёрными у взрослых.

Вокализация 
Издают назальный крик djweeooo.

Биология 
Питаются насекомыми. Гнездо овальной формы в виде мяча с боковым входом. Строится из растительного материала рядом с водоёмом или над поверхностью воды. Обычно в кладке из 2—3 кремово-белых яйца с несколькими коричневыми пятнами, которые насиживают оба родителя. Гнездовыми паразитами птиц иногда являются коровьи трупиалы.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 «Pied water tyrant» videos on the Internet Bird Collection
 Pied water tyrant photo gallery VIREO
 Photo-High Res; Article geometer.org-«Trinidad and Tobago»
 Photo-High Res(no. 1 of 3); Article oiseaux
 
 

Тиранновые
Животные, описанные в 1783 году
Птицы Южной Америки